Yolande de Dreux peut désigner plusieurs personnalités féminines de la maison capétienne de Dreux, notamment :
 Yolande (1216-1239), fille de Robert II, comte de Dreux, et de Yolande de Coucy, mariée à Raoul II d'Exoudun (v. 1207-2 sept. 1246) comte d'Eu.
 Yolande (1212-1248), fille de Robert III, comte de Dreux et d'Aénor de Saint-Valéry, mariée à Hugues IV duc de Bourgogne.
 Yolande (1218-1272), fille de Pierre Mauclerc, duc de Bretagne, et d'Alix de Bretagne, mariée à Hugues XI de Lusignan.
 Yolande (1243-1313), fille de Jean , comte de Dreux et de Marie de Bourbon-Dampierre, mariée à Amaury II de Craon, puis à Jean de Trie, comte de Dammartin.
 Yolande (1263-1322), comtesse de Montfort, fille de Robert IV, comte de Dreux et de Béatrice de Montfort, mariée à Alexandre III roi d'Écosse, puis à Arthur II de Bretagne.
Homonymie capétienne